Карась — рід риб родини коропових

Прізвище 

 Карась Анатолій Андрійович (1940—2017) — український сценарист, режисер-документаліст.
 Карась Анатолій Федосович (1950) — український вчений-філософ, доктор філософських наук, професор.
 Карась Валерій Юрійович (1939—2017) — український художник монументально-декоративного мистецтва.
 Карась Володимир Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Карась Володимир Федорович ( 1944) — український графік.
 Карась Данило Андрійович (1997) — український футболіст, захисник.
 Карась Євген Валерійович (1964) — колекціонер, галерист, арт-експерт, арт-менеджер, засновник та куратор «Карась Галерея», Президент Асоціації діячів сучасного мистецтва України.
 Карась Євген Васильович — український громадський діяч та активіст, лідер української праворадикальної організації С14.
 Карась Євген Олександрович (1988—2022) — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карась Йосип Ілліч — український живописець.
 Карась Кирило (1887—1920) —український військовик-артилерист.
 Карась Леонід Мойсейович (* 1916 — ?) — радянський господарник. Лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1969).
 Ка́рась Мечислав (1924—1977) — польський мовознавець, доктор філологічних наук.
 Карась Петро Прокопович (1938) — український поет.
 Карась Роман Валентинович (1985—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Карась Сава Леонтійович — Герой Радянського Союзу.
 Карась Станіслав Васильович (1936—2009) — український вчений, доктор технічних наук.
 Карась Юрій Леонідович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Інше 
 Карась (підводний човен)
 Карась Галерея — художня галерея сучасного мистецтва в Києві.

Див. також 
 Карас Оксана Михайлівна (нар. 1979, Харків) — російський кінорежисер, сценарист.

Примітки 

Українські прізвища